- Kostel Panny Marie Sněžné
 Maria Sneeuwkerk (Olomouc)
 Maria Sneeuwkerk (Praag)